Gute Stube steht für:

 einen repräsentativen (Schlaf-)Raum in der bäuerlichen Welt, der nur zu bestimmten hohen Anlässen benutzt wurde, siehe Wohnzimmer
 den früheren Namen des Seemannsclubs in Bremerhaven, siehe Seemannsclub Welcome